Az "aferézis" több dologra utalhat:

Aferézis, hangalakzat.
Aferézis, orvosi eljárás.